Bundestagswahlkreis 59 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Oberhavel – Havelland II (2009)
 Bundestagswahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Köln I (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bremerhaven – Bremen-Nord (1949 bis 1961)